Metoda (z řec. met-hodos, doslova "za cestou", cesta za něčím) znamená více nebo méně formalizovaný postup, jak dosáhnout cíle. Užívá se v různých významech a souvislostech:

 Metoda
 Vědecká metoda 

V chemii
 Separační metody 
 Kjeldahlova metoda v analytické chemii

V lékařství a biologii
 Metoda stamping out (vybití) ve veterinářství
 Plaková metoda v bakteriologii
 Vojtova metoda dětské rehabilitace

V matematice
 Cantorova diagonální metoda v teorii množin
 Eulerova metoda řešení diferenciálních rovnic
 Gaussova eliminační metoda pro řešení soustav rovnic 
 Metoda dělení základem pro převod čísel do jiné soustavy
 Metoda nejmenších čtverců ve statistice
 Metoda Monte Carlo ve statistice
 Metoda násobení základem pro převod čísel do jiné soustavy
 Metoda separace proměnných při řešení rovnic
 Metoda substituční
 Metoda tečen pro řešení rovnic
 Numerická metoda pro získání číselných výsledků 

Ve společenských vědách
 D'Hondtova metoda výpočtu volebních mandátů
 Kvantitativní výzkum, založený na sběru a kvantitativním zpracování dat 
 Kvalitativní výzkum, snažící se o pochopení a porozumění
 Radiokarbonová metoda datování k určování stáří předmětů
 Salámová metoda či taktika

V technických vědách
 Metoda (objektově orientované programování)
 Metoda konečných prvků pro výpočet pevnosti
 Czochralského metoda růstu krystalů
 Deformační metoda 
 Gutmannova metoda v informatice 
 Metoda větví a mezí 
 Nová rakouská tunelovací metoda 

Ostatní
 Metoda – ženské křestní jméno používané zejména ve Slovinsku, česky Metodějka
 Ekvádorská metoda kompostování 
 Hmatová metoda ovládání klávesnice deseti prsty

Související články 

 Metodika
 Metodologie

Externí odkazy